Автопортрет Шевченко — автопортрет, написанный Тарасом Шевченко зимой 1861 года в Санкт-Петербурге. Картина воспроизводит образ безнадёжно больного художника. Густой мрак, из которого выступает освещённое контрастным боковым светом лицо Шевченко, усиливает трагизм произведения.

В «Каталоге-путеводителе Республиканской юбилейной шевченковской выставки» отмечается, что на портрете была авторская монограмма и дата, но после реставрации в 1948—1949  годах они уже на картине не присутствовали. Этот автопортрет является копией портрета, который был выставлен на академической выставке в 1960 году. Дата создания картины основывается на воспоминаниях Александра Лазаревського:

 …январь и февраль [1861] просидел он почти безвыходно в комнате, изредка только посещая коротких знакомых. В это время он продолжал заниматься гравированием, писал копию с своего портрета, бывшего на выставке.

По свидетельству В. М. Лазаревского, этот портрет был предназначен для лотереи, деньги от которой должны были пойти на издательство литературы для народных школ.  По этому поводу В. М. Лазаревский пишет:

Этот последний разыгран был в лотерею (20 билетов по 10 p.), — выиграл архитектор Ал-др Ив. Резанов (впоследствии ректор Акад. художеств) и подарил мне».

Сейчас картина находится в Киеве в Национальном музее Тараса Шевченко.

Примечания

Литература 
 

1861
Картины 1861 года
Картины из собраний Национального музея Тараса Шевченко